Cuvântul Albany se poate referi la mai multe nume proprii și nume de localități din diferite țări ale lumii unde se vorbește engleza, dar este cel mai frecvent întâlnit în Statele Unite ale Americii, unde este cel mai adesea asociat cu Albany, New York, orașul care este capitala statului New York.

Albany se mai poate referi și la:

Nume proprii 
 Ducele de Albany (în engleză, Duke of Albany), un titlu nobiliar britanic (conform Peerage).
 Alba, nume folosit în trecut pentru a desemna o parte a Scoției.
 USS Albany, nume dat mai multor vase ale United States Navy.

Localități și locuri în

Australia 
 Albany, Western Australia

Canada 
 Albany, Nova Scotia
 Albany, Ontario
 Albany, Prince Edward Island
 Fort Albany, Ontario

Noua Zeelandă 
 Albany, New Zealand

Statele Unite ale Americii

Localități 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany Township, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany Township, statul 
 Albany, statul 
 Albany Township, statul 
 Albany, statul 
 Albany Township, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany Township, comitatul Berks, statul 
 Albany Township, comitatul Bradford, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany, statul 
 Albany (village), statul 
 Albany (town), Green County, statul 
 Albany, comitatul Pepin, statul 
 Albany, statul

Comitate 
 Comitatul Albany, statul 
 Comitatul Albany, statul

Africa de Sud 
 Albany, South Africa

A se vedea și 
 Albany (dezambiguizare)
 Alban (dezambiguizare)
 Albania (dezambiguizare)
 Alba (dezambiguizare)
 Albu (dezambiguizare)
 Alb (dezambiguizare)

Nume de familie
Nume proprii